Halfgeleider (vastestoffysica), een stof die qua elektrische geleiding het midden houdt tussen een geleider en een isolator
Halfgeleider (elektronica), componenten die werken door het gebruik van halfgeleidermaterialen